Алексе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алексе, Йон (род. 1946) — румынский боксёр тяжёлой весовой категории.
 Алексе, Мариус (род. 1990) — румынский футболист, играющий на позиции нападающего.